Gustavo VI Adolfo (Oskar Fredrik Wilhelm Olaf Gustaf Adolf; Estocolmo, 11 de noviembre de 1882 - Helsingborg, 15 de septiembre de 1973) fue rey de Suecia desde 1950 hasta 1973. Hijo mayor de Gustavo V y de Victoria de Baden. Se casó en 1905 con Margarita de Connaught y en 1923 con Luisa Mountbatten.

Gustavo VI Adolfo se convirtió en rey en una época donde la institución monárquica había perdido casi todo papel en la vida política de Suecia. Fue su popularidad lo que permitió que la monarquía se mantuviese como una forma de representación histórica y cultural.

Biografía

Nacimiento 
Gustavo Adolfo nació el 11 de noviembre de 1882 en el Palacio Real de Estocolmo, siendo hijo de Gustavo y Victoria, entonces príncipes herederos de Suecia y Noruega. A su nacimiento se le otorgó el título de duque de Escania.

Infancia 
Parte de su infancia la pasaba en el castillo de la isla de Mainau, la residencia de sus abuelos maternos en Alemania, o en la residencia de su abuela paterna, la reina Sofía, en el Palacio de Ulriksdal.

Estudios 
En 1902 ingresó a sus estudios superiores en la Universidad de Upsala, donde además de los estudios que recibía típicamente un príncipe —historia, economía, arte—, se interesó de manera especial en la arqueología. En los tiempos de la universidad, el príncipe participó en el descubrimiento de un yacimiento arqueológico de la edad de bronce, cercano a Upsala, hoy resguardado por el Museo Histórico Nacional de Suecia.

Príncipe heredero de Suecia 
Gustavo Adolfo se convirtió en príncipe heredero de Suecia el 8 de diciembre de 1907, cuando falleció su abuelo, el rey Óscar II.

El 31 de enero de 1910, siendo Duque de Escania, fue nombrado caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro por el rey Alfonso XIII de España.

Matrimonios y descendencia

Margarita de Connaught

Noviazgo 
A principios de 1905, Gustavo Adolfo se encontraba en El Cairo, donde conoció a Margarita de Connaught, la hija mayor del príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn, y de la princesa Luisa Margarita de Prusia en ocasión de la celebración del aniversario del jedive Abbas de Egipto.

Compromiso 

Cuatro semanas después de conocerse se comprometió con Margarita.

Boda 
Se casaron el 15 de junio de 1905 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Como regalo de bodas, los príncipes recibieron el Castillo de Sofiero de manos del rey Óscar II de Suecia.

Hijos 
 Gustavo Adolfo Oscar Federico Arturo Edmundo, duque de Västerbotten, nacido el 22 de abril de 1906
 Sigvard Oscar Federico, duque de Uppland, nacido el 7 de junio de 1907
 Ingrid Victoria Sofía Luisa Margarita, reina consorte de Dinamarca, nacida el 28 de marzo de 1910
 Bertil Gustavo Óscar Carlos Eugenio, duque de Halland, nacido el 28 de febrero de 1912
 Carlos Juan Arturo, duque de Dalarna, nacido el 31 de octubre de 1916

Viudez 
La princesa Margarita enfermó y falleció en el verano de 1920. En los años de su viudez, el príncipe Gustavo Adolfo emprendió varios viajes al extranjero.

Luisa Mountbatten 

En 1923, en Inglaterra, conoció a la que sería su segunda esposa, Luisa Mountbatten, hija del marqués de Milford Haven y bisnieta de la reina Victoria del Reino Unido.
Con Luisa se comprometió el 1 de julio de 1923 y contrajo matrimonio el 3 de noviembre del mismo año en Londres.

El matrimonio no pudo tener hijos. La única hija que tuvieron falleció al nacer.

Luisa murió el 7 de marzo de 1965.

Rey de Suecia 

Después de la muerte del rey Gustavo V el 29 de octubre de 1950, Gustavo Adolfo adquirió el título de monarca de Suecia. Fue el primer rey sueco desde la llamada Era de la Libertad (1719-1772) sin poder político. 

Gustavo VI Adolfo gozó de buena reputación durante su reinado. Era un hombre sencillo que rechazaba la solemnidad y le gustaba pasear por las calles como cualquier ciudadano, además de sus inclinaciones culturales muy claras. Su popularidad hizo que la opinión pública se inclinara por mantener la monarquía en Suecia, aunque de modo nominal. La nueva constitución, sin embargo, no vería la luz sino hasta 1975, después de la muerte del monarca, cuando se le retiraron a la institución monárquica la mayor parte de sus poderes en el marco del estado democrático. 

Gustavo VI Adolfo fue conocido por ser un entusiasta aficionado en diversos campos del conocimiento. Viajaba regularmente a Italia para tomar parte en excavaciones de investigación arqueológica. También participó en expediciones a Grecia y China. Fue aceptado como miembro honorífico de la Academia Británica en 1953. Realizó un viaje diplomático a Estados Unidos en 1927. Visitó a los residentes suecos en Estonia en 1931. Fue presidente de la Real Federación Deportiva Sueca y fundó en Instituto Sueco en Roma. Durante su reinado se efectuó la recuperación del navío de guerra Vasa, en el cual mostró un gran interés. 

En 1972 vio convertirse en reina de Dinamarca a su nieta Margarita II y anteriormente reina consorte a su nieta Ana Maria de Grecia. Cuando contaba con 90 años, el rey enfermó seriamente en agosto de 1973. Su salud se encontraba bastante minada como resultado de varias afecciones: neumonía, úlcera gástrica, fibrilación auricular e insuficiencia renal.

Muerte 
Falleció el 15 de septiembre de 1973 en el hospital de Helsingborg, rodeado de sus familiares más cercanos. La fecha de fallecimiento del rey coincidió con una época turbulenta en Suecia, en la que se incluye el robo de Norrmalmstorg y el fin de las campañas políticas rumbo a las elecciones parlamentarias. Fue sucedido por su nieto de 27 años, el príncipe Carlos XVI Gustavo.

Intereses 

Desde su adolescencia Gustavo Adolfo participó en investigaciones arqueológicas. Ya en la edad adulta, la arqueología sería la disciplina donde destacaría de modo más evidente. Participó en expediciones arqueológicas en Suecia, Egipto, Italia, Grecia y China. De manera autodidacta, fue un gran estudiante de historia, arte chino y arquitectura. Otros intereses eran la botánica y la jardinería. En el palacio Sofiero, su residencia de verano, cultivó flores del género Rhododendron, de las que sería un gran coleccionista. Le gustaba la vida al aire libre, practicaba tenis y golf, y tuvo una cabaña en Laponia donde practicaba la pesca.

Títulos, tratamientos y distinciones

Condecoraciones suecas

Condecoraciones extranjeras

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Reyes de Suecia del siglo XX
Reyes de Suecia (casa de Bernadotte)
Grandes maestres de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Estanislao
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Personas de Estocolmo
Luteranos de Suecia
Masones de Suecia
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Doctores honorarios de la Universidad de Chicago
Miembros de la Academia de Inscripciones y Lenguas Antiguas
Graduados honorarios de la Universidad de Pensilvania
Graduados honorarios de la Universidad Yale
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Miembros de la Orden de la Jarretera
Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Fallecidos en Helsingborg
Miembros de la Academia de Bellas Artes de Francia
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros de la Orden de Carlos XIII
Grandes cruces con brillantes de la Orden El Sol del Perú